Джаррод Паркер (; родился 24 ноября 1988 года в городе Форт-Уэйн, Индиана) — американский бейсболист, выступавший на позиции стартового питчера.

Карьера 
Был задрафтован «Аризоной» в 9-м раунде драфта 2007 года.

2011 год провёл в «Мобил Бэйбеарс», команде ранга AA в системе «Даймондбэкс». Стартовав в 16 поединках, он добился 4 побед при 6 поражениях и ERA, равное 3,68.

В конце сезона дебютировал в МЛБ. «Аризона» уже стала победителем дивизиона, поэтому она наигрывала молодёжь. Джаррод вышел на поле стартовым питчером 27 сентября 2011 года против «Доджерс», провёл 5 иннингов, в которых пропустил лишь 4 хита.

9 декабря 2011 года вместе с Колином Коугиллом и Райаном Куком был обменян в «Окленд Атлетикс». В обратном направлении отправились Тревор Кэхилл и Крэйг Бреслоу.

В конце апреля 2012 года попал в стартовую ротацию «Атлетиков».

4 июня 2012 года в игре против «Рэйнджерс» Паркер провёл семь иннингов без хита, лишь в восьмом его смог распечатать Майкл Янг.

6 октября 2012 года начнёт первый матч «Атлетикс» в постсезонной Серии Дивизионов Американской Лиги.

Стиль подач 
Джаррод чаще всего использует 4-seem фастбол (скорость — 92-95 миль/час), реже синкер (90-94 миль/час). Кроме этого, в его коллекцию прочно входит ченджап, чаще всего использующийся при двух страйках. При выходе на биту праворукого бэттера может использовать слайдер.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Бейсболисты США
Питчеры МЛБ
Игроки «Аризона Даймондбэкс»
Игроки «Окленд Атлетикс»